Оркахуэло-де-ла-Сьерра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

Население

Примечания

Ссылки 
 Horcajuelo de la Sierra

Муниципалитеты Мадрида